Il singolare  del Mercury Insurance Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo Agnieszka Radwańska ha deciso di non prendere parte al torneo. La vincitrice del torneo è Dominika Cibulková che ha battuto in finale Marion Bartoli per 6-1, 7-5.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Marion Bartoli (finale)
 Dominika Cibulková (Campionessa)
 Jelena Janković (quarti di finale)
 Nadia Petrova (semifinale)

  Christina McHale (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)
  Chanelle Scheepers (secondo turno)

Qualificate

  Alexa Glatch (secondo turno)
  Sesil Karatančeva (primo turno)

  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Chan Yung-jan (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mercury Insurance Open 2012
WTA Tour 2012